Abita é uma peça de madeira ou metal usada nas embarcações, que, na proa do navio, serve para fixar a amarra da âncora. Actualmente também pode ser selada na margem de um rio ou sobre um cais, servindo de ponto de amarração à embarcação.

Fontes
Dicionário Universal Ilustrado, Ed. João Romano Torres & Cª.1911.

Marinha